Thrinacospora är ett släkte av svampar. Thrinacospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thrinacospora